Wedewer ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Wedewer (1811–1871), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Josef Wedewer (1896–1979), deutscher Maler und Kunsterzieher
 Rolf Wedewer (1932–2010), deutscher Kunsthistoriker, Kurator und Museumsdirektor; Sohn von Josef Wedewer